Бинься́нь () — уезд города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР).

История 
В начале существования империи Цин эти земли входили в состав заповедных территорий. В 1861 году заповедный статус был снят, и власти начали привлекать поселенцев; в административном плане территория была подчинена Алошихэскому фудутунству. В 1880 году посёлок Вэйцзыгоу (苇子沟) как крупнейший населённый пункт в этих местах был избран месторасположением управляющих структур новосозданного Биньчжоуского комиссариата (宾州厅). Название «Биньчжоу» («область Бинь») было выбрано потому, что при империи Ляо в этих местах существовала административная единица с таким названием.

В 1902 году комиссариат был поднят в статусе до Биньчжоуского непосредственно управляемого комиссариата (宾州直隶厅), а в 1909 — до Биньчжоуской управы (宾州府), подвластная территория также существенно расширилась.

После Синьхайской революции управа в 1913 году была ликвидирована, а на землях бывшего Биньчжоуского комиссариата был создан уезд, вошедший в состав провинции Гирин. Так как и слово «чжоу» («округ, область»), и слово «сянь» («уезд») являлись терминами, обозначающими административные единицы, было решено, что их сочетание в одном названии было бы перебором, и иероглиф «чжоу» был в новое название не включён, в результате новый уезд получил название Бинь.

В 1931 году Маньчжурия была оккупирована японскими войсками, а в 1932 году было образовано марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1934 году было введено деление Маньчжоу-го на 15 провинций и 1 особый город, и уезд Бинь оказался в составе провинции Биньцзян.

В 1945 году Маньчжурия была освобождена Советской армией. После войны правительство Китайской республики приняло программу нового административного деления Северо-Востока, и уезд Бинь оказался в составе провинции  Сунцзян. В 1954 году провинция Сунцзян была присоединена к провинции Хэйлунцзян. и уезд Бинь с 1958 года стал подчиняться правительству Харбина. В 1965 году уезд Бинь перешёл в подчинение Специального района Сунхуацзян, но в 1991 году возвращён в подчинение властям Харбина.

Административное деление 
Уезд Бинь делится на 12 посёлков и 5 волостей.

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Харбина